Đurđanci su naselje u Osječko-baranjskoj županiji, u sastavu grada Đakova.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Đurđancima živi 574 stanovnika.

Šport 
 NK Slavonac Đurđanci (3. ŽNL Osječko-baranjska, NS Đakovo, 2008./09.)

Izvor

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Đakovo